Funcken ist der Familienname folgender Personen:

 Fred Funcken (1921–2013), belgischer Comiczeichner, siehe Liliane und Fred Funcken
 Liliane Funcken (1927–2015), belgische Comiczeichnerin, siehe Liliane und Fred Funcken

Siehe auch:
 Funken